Тарапа́та — діалектне слово, що означає «колотнеча, халепа, клопіт». Існує вираз «потрапити в тарапату (тарапати)» — «опинитися в скрутному, безвихідному становищі».

Прізвище 

 Тарапата Іван Кузьмович — український актор, Народний артист України.
 Тарапата Никифір Іларіонович (1917—1945) — учасник 2-ї світової війни, повний кавалер орденів Слави.

Примітки 

Українські прізвища